Pasma est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Chandra Pasma (née c. 1980), femme politique canadienne en Ontario
 (1813-1890), homme politique et écrivain néerlandais
 (né en 2000), coureur automobile finlandais
Tjeerd Pasma (1904-1944), penthatlète olympique néerlandais

Prénom
Pasma Nchouapouognigni (née en 1992), handballeuse camerounaise

Homonymie de patronyme